Prisca est un nom propre venant du latin priscus qui veut dire très ancien ou antique, et qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Prisca est un prénom féminin, fêté le 18 janvier

Prisca peut être aussi un patronyme.

Variantes 
 variante masculine Prisce,
 variante féminine : Prisque,
 diminutifs féminins : Priscilla, Priscille, Priscilia, Priscillia, etc.

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Prisca et pour Priscilla.
 Prisca était l’épouse de l’empereur Dioclétien.

Saintes des Églises chrétiennes
 Voir .

Groupe de musique 
 PRISCA est un groupe français de chanson réaliste.

Astronomie 
 (997) Priska : astéroïde.

Zoologie 
 Megalania prisca, espèce de varan ou de lézard vivant en Australie durant le Pléistocène.

Bibliographie
 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Liste des prénoms

Prénom féminin
Prénom latin

de:Priscilla
hu:Piroska
nl:Priscilla
sr:Присцила